Jean Cousin ist der Name folgender Personen:

*Jean Cousin (Komponist) (Jean Escatafer dit Cousin; um 1425 – nach 1475), Komponist und Sänger
Jean Cousin (Seefahrer) (um 1500), französischer Seefahrer 
Jean Cousin der Ältere (1490–1560), französischer Maler
Jean Cousin der Jüngere (1522–1595), französischer Maler